HMS Exeter war der Name von bislang fünf Schiffen der Royal Navy, benannt nach der englischen Stadt Exeter.

 Die erste HMS Exeter war ein Schiff 3. Ranges mit 70 Kanonen. Nach 1691 wurde sie, nach einer Explosion in Plymouth, nur noch als Hulk verwendet und 1717 dann abgewrackt.
 Die zweite HMS Exeter war ein Schiff 4. Ranges mit 60 Kanonen. Gebaut 1697, umgebaut zwischen 1740 und 1744, war sie bis 1763 in Dienst.
 Die dritte HMS Exeter war ein Dreimaster mit 64 Kanonen. Sie wurde am 12. Februar 1784 verbrannt, nachdem sie als seeuntüchtig eingestuft worden war.
 Die vierte HMS Exeter, ein Schwerer Kreuzer der York-Klasse, wurde 1929 in Dienst gestellt. Er sank 1942 in der Schlacht in der Javasee.
 Die fünfte HMS Exeter war ein Zerstörer der Sheffield-Klasse, der 1979 vom Stapel lief und 2009 außer Dienst gestellt wurde.

Exeter